1. Athletics World Cup – drużynowe zawody lekkoatletyczne, które odbyły się na Stadionie Olimpijskim w Londynie 14 i 15 lipca 2018. 

Do określanych mianem „pucharu świata” zmagań organizatorzy zaprosili osiem reprezentacji, które na mistrzostwach świata w 2017 uzyskały najlepsze wyniki w konkurencjach (w sumie 34), które znalazły się w programie Athletics World Cup. Zawody rozegrano w formule zbliżonej do tej stosowanej w drużynowych mistrzostwach Europy. Pula nagród wyniosła ponad 2 miliony dolarów amerykańskich.

Uczestnicy

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela punktów

Klasyfikacja końcowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Athletics World Cup 

Zawody lekkoatletyczne
2018 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Wielkiej Brytanii
Sport w Londynie
2018 w Wielkiej Brytanii